Блявтама́к (в переводе с башкирского — «Устье Блявы»; в XIX веке — деревня Юмагузина 3-я) — посёлок в составе городского округа Медногорск Оренбургской области. Входил в состав Рысаевского сельсовета.

География 
Самое северное поселение городского округа. Расположено на левом берегу реки Кураган, около 9 км на север от центра Медногорска. Высота над уровнем моря 325 м.

История 
Основан в 1894 году. Назывался в то время 3-е Юмагузино, т.к. по легенде здесь поселился третий сын Юмагузы. Впоследствии поселок стал назваться Блявтамак (в переводе «устье Блявы»).
 
На территории поселка в 1929 году была организована сельхозартель, в которую было объединено 47 дворов. Члены артели вместе пахали, сеяли. Делили урожай по труду, при этом учитывалось сколько лошадей было у члена артели и сколько человек из семьи работало.

В 1930 году в Блявтамаке был организован колхоз «Красный пахарь», позднее он неоднократно менял свое название (был и колхозом имени Салавата Юлаева, позднее носил название Кзыл-Юлдуз). Первым председателем колхоза был Биккужин Н.М. В колхоз обобществляли не только лошадей, но и сельскохозяйственный инвентарь: телеги, сабаны, лобогрейки. После опубликования в 1935 году статьи И.В. Сталина об ошибках коллективизации несколько семей вышли из колхоза. 

Колхоз выращивал овощи, зерно, разводил крупный рогатый скот. Впоследствии колхоз стал подсобным хозяйством Медногорского медно-серного комбината. Он снабжал город молоком, мясом, овощами.

В грозные 41-45 годы из поселка Блявтамак ушли на фронт 120 человек, не вернулись с полей сражений 40 блявтамакцев. 

В конце 1950-х годов подсобное хозяйство комбината вошло в совхоз «Медногорский», который имел 4 отделения:
 1 отделение – Центральная усадьба в поселке Блавтамак;
 2 отделение – села Кидрясово и Новониколаевка;
 3 отделение – село Идельбаево;
 4 отделение - село Блява.

Каждое отделение выполняло свою работу. Центральная усадьба и Идельбаево занимались выращиванием картофеля и других овощей, молочно-мясным скотоводством и птицеводством.

Совхоз «Медногорский» просуществовал до 1994 года, потом был переименован в СПК «Медногорский», а в 2003 году был закрыт. Вместе с ним были закрыты центральная контора, базы для скота и детский сад

Население

Известные уроженцы 
 Кунакова, Райхана Валиулловна — проф., д. х. н.
 Ягафаров, Аллабирде Нурмухаметович

Инфраструктура 
Средняя школа, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт.

Транспорт 
С Медногорском связан автобусным сообщением.

Примечания

Ссылки 
 Карта Кувандыкского района Оренбургской области
 
 Официальный сайт администрации МО г. Медногорск
 Сводная схема генерального плана МО г. Медногорск

Населённые пункты городского округа Медногорск